Huss oder Huß steht für:

 Huss (Familienname), auch Huß
 Huss Park Attractions, Hersteller von Freizeitanlagen
 Huss-Unternehmensgruppe, deutscher Fachverlag
 Irene Huss, Kripo Göteborg, schwedische Fernsehserie (2007–2011)
 Huss – Verbrechen am Fjord, schwedisch-deutsche Fernsehserie (2021)

HUSS